Дельта Волги — самая большая речная дельта в Европе и 8-я в мире. Начинается в месте отделения от русла Волги рукава Бузан (в 46 км севернее Астрахани) и насчитывает до 500 рукавов, протоков и мелких речек. Основные рукава — Бузан, Бахтемир, Камызяк, Старая Волга, Болда, Ахтуба, Кигач (из них судоходны Ахтуба и Бахтемир). Они образуют системы более мелких водотоков (шириной до 30—40 м и расходом воды менее 50 м³/с), составляющих основу русловой сети.

В силу понижения уровня Каспийского моря площадь дельты за последние 130 лет выросла в девять раз.

Уникальные флора и фауна дельты (осетровые, лотос, фламинго, стерхи, пеликаны) с 1919 года находятся под охраной государства как Астраханский заповедник (выдвинут Россией на включение в список Всемирного наследия). В 1976 году включена в перечень водно-болотных угодий международного значения, подпадающих под действие Рамсарской конвенции.

Основные стоки дельты Волги 

Сложность строения крупных систем определена сочетанием процессов дробления и слияния водотоков. Количество водотоков увеличивается в направлении от верхней к нижней части дельты. В верхней части преобладают крупные водотоки. Небольшие водные объекты здесь относительно редки; протоки и ерики отмирают. Количество мелких водотоков увеличиваются по направлению к морскому краю дельты. Водотоки дельты Волги (в верхней и средней части дельты) имеют меандрирующее русло. В приморской части основным морфодинамическим типом русла является относительно прямолинейное.

Система Бузана 
Система Бузана — наиболее крупная из частных русловых систем дельты Волги. На её долю приходится почти половина площади дельты и половина всех её водотоков. Сток волжских вод в данной системе распределяется по следующим основным направлениям и водотокам: Бузан (и Ахтуба) — Кигач — Широкая — Иголкинский банк; Бузан — Каспийское море; Бузан — Васильевская — Карайский банк; Бузан — Шмагина — Белый Ильмень — Бушма; Бузан — Чурка — Корневая — Белинский банк.

Система Болды 
Система Болды по площади занимает второе место в дельте Волги после Бузана. Её гидрографическая сеть в связи с отмиранием некоторых водотоков менее сложна. Основные направления стока в этой системе: Кривая Болда — Бушма — Белинский банк, Прямая Болда — Трехизбинка с выходом к Тишковскому каналу, Прямая Болда — Большая Чёрная — Каралатский банк.

Система Камызяка 
Система Камызяка занимает узкую полосу в западной части дельты. Основные направления стока в системе — Камызяк — Рытый банк; Камызяк — Никитинский банк; Камызяк — Табола — Большая Чёрная.

Система Старой Волги 
Система Старой Волги включает в себя водотоки: Старая Волга — Каныча — Иванчуг — Гандурино — Гандуринский банк; Старая Волга — Полдневая — Каспийское море. Раньше являлся основным рукавом в дельте

Рукав Бахтемир 
Рукав Бахтемир является продолжением Волги. Русловая сеть системы Бахтемира редка, что связано со средоточением стока по основному направлению, продолжением которого на устьевом взморье служит Волго-Каспийский канал.

См. также 
 Исток Волги
 Волго-Ахтубинская пойма

Примечания

Литература 
 
 
  (Фоторассказ о судьбе дельты Волги)
 
 
 
 
 
 
 Finlayson, C.M. (Ed.). 1992. A Strategy and Action Plan to conserve the wetlands of the Lower Volga. Developed at an International Workshop, held in the Russian city of Astrakhan during October 1991. IWRB. Slimbridge, U.K. 26 pp.
 Finlayson, C.M., Y.S. Chuikov, R.C. Prentice and W. Fisher (Eds.). 1993. Biogeography of the Lower Volga, Russia: an overview. IWRB Spec.Publ.28, Slimbridge, U.K. 16pp.

Ссылки 
 
 
 

 
География Астраханской области
Каспийское море
Рамсарские угодья России